Lugari ist der Familienname folgender Personen:

Giovanni Battista Lugari (1846–1914), war ein Kurienkardinal

Siehe auch
Lugari District, ein Distrikt in der kenianischen Provinz Western
Lugari, Hauptstadt des Lugari Distriktes